ПМ — аббревиатура.

 ПМ — пистолет Макарова;
 ПМ — приватное сообщение (от английского PM, private message);
 ПМ — погонный метр;
 ПМ — плавучая мастерская;
 ПМ — предельный максимум;
 ПМ (полистирольный малогабаритный) — тип электрических конденсаторов советского производства;
 ПМ — менеджер проектов (от английского PM, project manager).
 ПМ — Принцип Маха
 ПМ — прожиточный минимум
 ПМ — Православная Москва